Berruti ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Berruti (* 1902), italienischer Wasserballspieler
 Aroldo Berruti (1902–??), italienischer Wasserballspieler
 Azucena Berruti (* 1929), uruguayische Politikerin
 Eduardo Berruti (* 1968), uruguayischer Rugby-Union-Spieler

 Livio Berruti (* 1939), italienischer Leichtathlet
 Massimo Maria Berruti (* 1949), italienischer Politiker
 Pietro Berruti (1840–1921), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Beruti